Хо́натан Сориа́но Ка́сас (; род. 24 сентября 1985, Эль-Пон-де-Виломара-и-Рокафорт) — испанский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Пройдя через все молодёжные команды «Эспаньола», Хонатан дебютировал за первую команду 1 декабря 2002 года, выйдя на замену в матче с «Райо Вальекано». Затем он не появлялся в первой команде до сезона 2004/05. Тогда он провёл семь матчей и забил свой первый мяч за «Эспаньол». Далее последовали аренды, сначала в «Альмерию», а потом в «Полидепортиво». После аренд он провёл полный сезон в составе «Эспаньола», но забил всего два мяча. После этого последовала очередная аренда. Вернувшись в «Эспаньол», Хонатан не стал продлевать свой контракт и покинул клуб на правах свободного агента. Игрок перешёл во вторую команду «Барселоны», которая играла тогда в третьей лиге Испании. С «Барсой-Б» нападающий поднялся в Сегунду, став одним из лучших бомбардиров в Сегунде-Б. Но его бомбардирские подвиги на этом не закончились: в сезоне 2010/11 он стал лучшим бомбардиром второй лиги, забив 32 мяча. Следующий сезон Хонатан начинал в «Барселоне-Б», а зимой перешёл в австрийский «Ред Булл Зальцбург» за 700 тысяч фунтов. За основную команду «Барселоны» сыграл один матч в розыгрыше кубка Испании 2009/10, в матче против команды «Культураль Леонеса» заменив Хеффрена на 84 минуте.

«Ред Булл Зальцбург» 
19 января 2012 года Хонатан Сориано перешёл в австрийский футбольный клуб «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила 700 тысяч фунтов стерлингов. Свой дебютный матч Хонатан провёл 7 марта в Чемпионате Австрии 2011/2012 против клуба «Ваккер», закончившегося со счетом 1:1. Хонатан играл на позиции центрального форварда и отыграл все 90 минут. Свой первый мяч Сориано забил 21 марта 2012 года в матче Чемпионата Австрии против «Винер-Нойштадт». Матч закончился победой «Ред Булла» со счетом 2:1. Сезон Хонатан завершил десятью матчами и пятью голами в Чемпионате Австрии.

В новом сезоне (2012/13) Сориано стал играть на позиции центрального нападающего. В Чемпионате Австрии Хонатан провел 33 поединков (из 36 возможных, ещё три пропустил из-за травмы) и забил 26 голов. В Бундеслиге Сориано оформил семь дублей в ворота соперников, а также сделал один хет-трик, свой первый за новый клуб: 20 апреля 2013 года в ворота «Вольфсберга» (6:2). А также отдал семь голевых передач. И ещё забил три гола в Кубке Австрии.

В новом сезоне (2013/14) Сориано отыграл 28 матчей и забил 31 гол в Чемпионате Австрии, 11 матчей и 12 голов в Еврокубках. И четыре матча и пять голов в Кубке Австрии. Много новых достижений в плане результативности: два хет-трика в Лиге Европы, четыре хет-трика в чемпионате Австрии и один хет-трик в Кубке Австрии. Также Сориано отметился тем, что забивал в семи матчах Бундеслиги подряд.

В новом сезоне (2014/15) Хонатан забил пять голов 10 августа 2014 года в чемпионате Австрии.

«Бэйцзин Гоань» 
27 февраля 2017 года перешёл в «Бэйцзин Гоань». Контракт рассчитан до 31 декабря 2019 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро, а зарплата Сориано — 8 миллионов.

Карьера в сборной 
Хонатан играл во всех юношеских и молодёжных командах Испании. Игрок до сих пор является лучшим бомбардиром сборной Испании (до 17 лет) (18 голов в 15 матчах).

Достижения

Командные достижения 
Эспаньол
 Обладатель Кубка Испании: 2005/06

Ред Булл Зальцбург
 Чемпион Австрии (4): 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16
 Обладатель Кубка Австрии (4): 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16

Личные достижения 
 Лучший бомбардир испанской Сегунды: 2011
 Лучший бомбардир австрийской Бундеслиги (3): 2014, 2015, 2016
 Лучший бомбардир Лиги Европы УЕФА: 2014
 Лучший бомбардир в истории сборной Испании до 17 лет: 18 голов
 Лучший бомбардир чемпионата Европы (до 17 лет): 2002
 Лучший бомбардир в истории «Барселоны B»: 59 голов

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Эспаньол B»
Игроки ФК «Альмерия»
Игроки ФК «Полидепортиво»
Игроки ФК «Альбасете»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
Игроки ФК «Жирона»
Игроки ФК «Кастельон»